Agro poate fi:

 Thomas Agro, gangster din New York, din familia mafiotă Gambino
 Agro Chirnogi, companie agricolă din România
 Agro-Company Băcia, club de fotbal  din Băcia, Hunedoara  care evolueaza in Liga a IV-a Hunedoara
 Racova Com Agro  Pan Vaslui, grup de companii agricole din România